Joan Vilanova Montañà (Reus 1890 - 1954) advocat i polític
 Joan Vilanova i Piera (València 1821 - Madrid 1893) geòleg i paleontòleg
 Joan Vilanova i Roset (Manresa 1908 - 1990) dibuixant i il·lustrador
 Joan Vilanovaorganista i mestre de capella català